Раховичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Раховичи — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Раховичи — деревня в Солигорском районе Минской области.